I risultati completi del motomondiale 1950 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500
 Classifica piloti

 Classifica costruttori

Classe 350
Classifica piloti

 Classifica costruttori

Classe 250

Classifica piloti

 Classifica costruttori

Classe 125 

Classifica piloti

 Classifica costruttori

Sidecar 

 Classifica equipaggi

 Classifica costruttori

Note

Collegamenti esterni

 1950